Хорол может означать:
 топоним
 Хорол — город в Полтавской области Украины.
 Хорол — железнодорожная станция в городе Хорол.
 Хорол — село, Недригайловский район, Сумская область.
 Хорол — река в Сумской и Полтавской областях Украины.
 фамилию:
 Хорол, Давид Моисеевич (1920—1990) — генеральный конструктор систем управления летательными аппаратами, Герой Социалистического Труда.
 Хорол, Двойра Шулимовна (Вера Соломоновна; 1894—1982) — еврейская советская поэтесса, автор книг для детей на идише и русском языке.
 Хорол, Майя Исааковна (9 июня 1924 — 5 октября 2007) — киноредактор, заслуженный работник культуры РСФСР, член правления Гильдии Редакторов Союза Кинематографистов РФ;

См.также 
 Хороль — село в Приморском крае.

Примечания